Picota o La Picota puede referirse a:

 Picota (Abegondo), aldea española de la parroquia de Abegondo, del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña.
 Picota (ciudad), ciudad peruana del departamento de San Martín.
 Picota (provincia), provincia peruana del departamento de San Martín
 picota (columna), columna donde se exponía a los reos y las cabezas o cuerpos de los ajusticiados.
 picota (hoguera), montón de leña dispuesto alrededor de un poste.
 picota (música), género musical mexicano.
 Picota, fruta de una variedad de cerezo; es decir, un tipo de cereza.
 El (o la) picota, persona acostumbrada a ganar que no cede su postura aunque le demuestren su error.
 El pico, una herramienta para cavar en la tierra.
 La estación de Redondela-Picota, apeadero ferroviario del municipio de Redondela, provincia de Pontevedra, España.
como La Picota se puede referir a
 La Picota, montaña española situada en Cantabria.
 Cárcel La Picota, cárcel colombiana situada en Bogotá.
 A Picota, capital española del municipio de Mazaricos, provincia de La Coruña.